

Sigle 
 QED (Quod erat demonstrandum) – in matematica, "Come volevasi dimostrare", frase usata al termine delle dimostrazioni matematiche
 QED (Quantum electrodynamics) – in fisica, elettrodinamica quantistica
 QED (Quantum Effect Devices) – in informatica, produttore di microprocessori

Teatro
 QED – opera teatrale di Peter Parnell su Richard Feynman

Informatica 
  QED – editor di testo nel sistema operativo Unix

Televisione 
 Q.E.D. – serie televisiva del 1982

Altro 
 QED – saggio scientifico del fisico Richard P. Feynman
 QED London – marca di abbigliamento

Altri progetti